Христо Стоянов може да се отнася за:
 Христо Стоянов (1842 – 1895), български юрист, просветен деец и политик
 Христо Стоянов (1873 – 1923), български учител и революционер
 Христо Стоянов Стоянов, български военен деец, командир на 71-ви пехотен полк през Първата световна война (1915-1918)
 Христо Стоянов (1892 – 1970), български политик
 Христо Стоянов (1923 – 1927), кмет на Русе
 Христо Стоянов (р. 1930), заместник-председател на XXXVIII НС
 Христо Стоянов (р. 1956), български писател